Kondakowa ist der Familienname folgender Personen:

 Darja Wladimirowna Kondakowa (* 1991), russische rhythmische Sportgymnastin
 Jelena Wladimirowna Kondakowa (* 1957), russische Kosmonautin
 Sofja Iossifowna Kondakowa (1922–2012), sowjetische Eisschnellläuferin